Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du  régiment d'infanterie. Il combat pendant la Première Guerre mondiale et est dissout dès 1915.

Création et différentes dénominations 
 :  régiment d'infanterie
Juin 1915 : dissolution

Première Guerre mondiale 
 Affectations :  d'infanterie d'août à . Le régiment est mobilisé à Dreux, il quitte la ville le , avec .

Historique

1914 
 Opérations de la  et  Armées (Bataille des Frontières) : Spincourt, Houdelaucourt, Éton (), Billy-sous-Mangiennes ()
 La retraite des  et  Armées : Gercourt et le Bois de Forges ()
 Bataille de la Marne :
  : Rembercourt aux Pots
 combat de Vaux-Marie
 Octobre : Les Éparges

1915 
À Combres-sous-les-Côtes, le , à minuit, l'armée allemande lance une attaque, les soldats atteignent la première ligne du . À patirfévrier, il combat dans la Meuse et en Argonne, notamment aux Éparges et à la tranchée de Calonne.

Le 24 et le 25 , le régiment est décimé. Le régiment reçoit  en renfort en mai puis en juin les survivants sont reversés dans d'autres unités. Le régiment est dissout le 12 juin, le  devient le  du  RI et le  bataillon le  du  RI.

Colonels 
Le régiment a été commandé par le lieutenant-colonel Converset de sa mobilisation à sa dissolution.

Drapeau 
Il porte les inscriptions :
Meuse 1914
Woëvre 1915

Personnages célèbres ayant servi au  RI

Notes et références

Voir aussi

Sources et bibliographie

Articles connexes 
Liste des régiments français
Liste des grades dans l'armée française

Liens externes 
 
 

Unité d'infanterie française dissoute
Unité ou formation militaire créée en 1914
Unité ou formation militaire dissoute en 1915